Вильгельм Бранденбургский (; ,  — , ) — архиепископ Рижский в 1539—1561 годах.

Биография 
Вильгельм — сын маркграфа Фридриха I Бранденбург-Ансбахского Гогенцоллерн и внук курфюрста Альбрехта III Бранденбургского и короля Польши Казимира IV. Как и его брату Альбрехту, Вильгельму семья предназначила монашескую стезю, и с 1516 года он обучался в университете Ингольштадта. В 1529 году архиепископ Рижский Томас Шёнинг назначил Вильгельма на должность коадъютора. После смерти Шёнинга в 1539 году Вильгельм стал новым архиепископом вопреки противодействию Рижской думы, не желавшей видеть на этой кафедре Гогенцоллерна. 

Из-за конфликта с горожанами архиепископ перенёс свою резиденцию из Риги в замок Роннебург.

В 1555 году Вильгельм назначил своим коадъютором лютеранина и епископа Ратцебургского Кристофа Мекленбургского.

Одним из результатов Ливонской войны стало упразднение власти князя-епископа и получение Ригой статуса вольного имперского города. Вильгельм умер два года спустя и похоронен в Домском соборе Риги.

Предки

Примечания

Литература 
 Joseph Girgensohn: Wilhelm von Brandenburg. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 43, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 177—180.

Католические епископы Латвии
Католические архиепископы
Похороненные в Риге